Collart est un nom propre français et belge qui peut faire référence à :

Étymologie 
Collart est un des nombreux hypocoristiques du prénom Nicolas.

Variantes 
 Variantes françaises : , , .
 Variantes flamandes : Colaert, , Collaart.

Localisation 
La forme Collard est fréquente dans la Marne ainsi que dans la région de la Famenne (Belgique), Collart étant plus présent dans le Nord et dans la Somme.

Patronyme 

 Albert Collart (1899-1993), entomologiste connu pour sa passion des ex-libris ;
 
 Claudine Collart (1923-2016), soprano française ;
 Jacques Collart (1938-2018), homme politique belge ;
 Jules Collart-Dutilleul (1790-1865), administrateur et magistrat français ;
 Martine Collart (1963-), bio-chimiste, professeur à l'Université de Genève ;
 Marie Collart-Henrotin (1842-1911), peintre belge ;
 Paul Collart (1878-1946), professeur d'université et helléniste français ;
 Paul Collart (1902-1981), archéologue suisse.

Toponyme 

 , parc de la ville de Luxembourg.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme belge